Waynesboro es el nombre de varios lugares en los Estados Unidos de América:

 Waynesboro (Georgia)
 Waynesboro (Misisipi)
 Waynesboro (Pensilvania)
 Waynesboro (Tennessee)
 Waynesboro (Virginia)